Myrstack kan syfta på:

  Myrstack - en stack konstruerad av myror som bostad.

  Myrstack - ett bakverk som också heter Arraksboll.